Umeå IK er en svensk fodboldklub for kvinder, som har hjemmebane i Umeå. Klubben blev etableret i 1917 som en generel sportsklub, kvindernes fodboldafdeling startede i 1985. I 1996 nåede holdet at rykke op i den øverste række, Damallsvenskan, men flyttede ned igen året efter. I 1998 rykkede holdet igen op i topdivisionen og blev der, indtil de rykkede ned igen efter 2016-sæsonen. I 2019 vandt de Elitettan og rykkede op i Damallsvenskan igen. 

Umeå IK har vundet det svenske mesterskab syv gange (2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 and 2008), Svenska Cupen fire gange (2001, 2002, 2003 and 2007) og UEFA Women's Champions League to gange, i 2003 og 2004. Holdet nåede også at komme i finalen i Champions League tre gange, i 2002, 2007 og 2008.

Umeå IK spiller deres hjemmekampe på T3 Arena (før kendt som Gammliavallen) i Umeå. Holdets farver er sort og gult.

Hæder 
 Damallsvenskan
 Mestre (7):  2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008
 UEFA Women's Champions League
 Vindere (2):  2003, 2004
 Toer (3) 2002, 2007, 2008

Historiske slutplaceringer

Aktuel trup

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Kvindefodboldklubber i Sverige